Голландська футбольна Ередивізі 2013—2014  — 58-ий чемпіонат Нідерландів з футболу. Чемпіоном став Аякс.

Турнірна таблиця 

 

 

 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Зволле взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Нідерландів 2013—2014

Позначення:

Результати

Плей-оф за потрапляння до Ліги Європи

Півфінали

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/10 травня 2014

|}

Фінал

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/18 травня 2014

|}

Плей-оф за право грати в Ередивізі 2014-15

Перший раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 квітня/2 травня 2014

|}

Другий раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/11 травня 2014

|}

Третій раунд

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/18 травня 2014

|}

Бомбардири

Посилання 
 Ередивізі на soccerway.com 

2013 у футболі
2014 у футболі
Чемпіонат Нідерландів з футболу
2013 у нідерландському спорті
2014 у нідерландському спорті